Autonomie může znamenat:
 autonomie, nezávislost ve filozofii a v obecném používání 
 autonomie, politický útvar s vysokou mírou samosprávy
 autonomní území
 autonomní republika
 autonomní oblast
 Palestinská autonomie, dřívější název Státu Palestina
 autonomie vůle, princip soukromého práva
 autonomní vozidlo

Související články 
 autonomní morálka – pojem z morální filosofie Immanuela Kanta
 autonomní nervová soustava (také vegetativní)
 autonomní robot